Кароль Иржиковский (; 23 января 1873, дер. Бляшкова близ г. Ясло (ныне Подкарпатское воеводство, Польши) — 2 ноября 1944, Жирардув) — польский литературный критик, кинокритик, поэт, беллетрист, драматург, теоретик кинематографа, переводчик, шахматист. Член Польской академии литературы.

Биография 
Шляхтич герба Остоя. Родился в фольварке своего отца.

Обучался в гимназиях Бережан и Львова. Поступил во Львовский университет, но из-за материальных трудностей учёбу в нём не окончил. Работал учителем немецкого языка, занимался стенографированием, затем — журналистикой.

В 1908 году переехал в Краков. Сотрудничал с редакцией демократической газеты «Nowa Reforma». После окончания первой мировой войны жил в Варшаве. Руководил отчетно-стенографическим бюро Сейма. Помещал статьи в ряде литературных газет столицы(«Wiadomości Literackе» (1924—1933), в 1922—1934 — театральные рецензии в «Robotnik» — органе ППС. В 1929—1930 годах был одним из редакторов газеты «Europa».

Вошёл в число ведущих литературных критиков Польши. Вёл колонку драматургии в «Rocznik Literacki», сотрудничал с Польским радио. С 1933 года — Член Польской академии литературы.

В годы второй мировой войны проживал в Варшаве. Во время Варшавского восстания получил ранение в ногу. Был помещен в госпиталь в Жирардуве, но в результате воспаления умер.

Похоронен на Раковицком кладбище в Кракове.

Творчество 
В эпоху «Молодой Польши» обратил на себя большое внимание своими романами «Палуба» и «Сны Марии Дунин» (1903). В «Палубе» он дал детальный и весьма тонкий анализ внутренней борьбы между сознательным и подсознательным началами, усугубляемой стремлением скрыть перед другими и перед самим собой действительные мотивы своих поступков («Гардероб души»). Слово «палубизм», обозначающее противоречие между осознанными и бессознательными побуждениями, стало общепринятым термином. «Сны Марии Дунин» представляют собой более раннюю попытку применить тот же по существу психологический метод. Роман «Палуба» вызвал в своё время большой интерес. Позднейшие беллетристические произведения И. интересны своеобразной постановкой психологических проблем. Как литературный критик Иржиковский — тонкий аналитик с социологическими тенденциями, но без цельного миросозерцания.

Шахматы в жизни К.  Иржиковского 
Кароль Иржиковский до конца жизни увлекался шахматами. Одна из его драм («Выиграш») — разыгрывается на шахматной доске. В 1895—1914 гг. входил в число ведущих польских шахматистов. С 1908 года — активный член Краковского шахматного клуба. Одно из его эссе называется «Футуризм и шахматы» (1921), в котором изложено много оригинальных мыслей на тему развития шахмат.

В 1939 году был избран в состав Высшего Совета Польского шахматного союза. В годы войны организовывал нелегальные шахматные турниры.

Избранные произведения 
 Выиграш / Zwycięstwo (драма, (1897)
 Палуба / Pałuba — роман, 1903)
 Сны Марии Дунин / Sny Marii Dunin — (рассказ, 1903)
 Новеллы / Nowele (1906)
 Стихи и драмы / Wiersze i dramaty (1907)
 Господа злодеи / Dobrodziej złodziei.)Комедия, 1907) (в соавт.)
 Фредерик Геббель, поэт конечности / Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności — (монография, 1907)
 Из-под темной звезды / Spod ciemnej gwiazdy — (новеллы, 1922)
 Десятая муза / Dziesiąta Muza — (исследования на тему кинематографа, 1924)
 Борьба за содержание (полемическое произведение, 1929) и др.

Примечания

Ссылки 
 Karol Irzykowski 

Писатели Польши
Польские писатели
Польские поэты
Поэты Польши XIX века
Поэты Польши XX века
Поэты Польши
Шахматисты Польши
Литературные критики Польши
Драматурги Польши
Польские драматурги XIX века
Польские драматурги XX века
Члены Польской академии литературы
Умершие в Мазовецком воеводстве
Переводчики Польши
Похороненные на Раковицком кладбище